Butte megye (Dél-Dakota)
 Butte megye (Idaho)
 Butte megye (Kalifornia)
 Box Butte megye